Vincelles (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Vincelles (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Vincelles (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vincelles (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté